Korspeter ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Korspeter (1900–1992), deutsche Politikerin (SPD)
 Wilhelm Korspeter (1897–1967), deutscher Politiker (SPD)